Джон Питерс Хамфри (30 апреля 1905 г. — 14 марта 1995 г.) — канадский учёный-правовед, юрист и защитник прав человека. Известен как автор первого проекта Всеобщей декларации прав человека.

Родился в Хэмптоне, Нью-Брансуик, и учился в колледже Атол Мюррей в Нотр-Дам, в школе Ротсей Нетервуд, в университете Маунт-Эллисон в Саквилле, Нью-Брансуик, и в университете Макгилла в Монреале. Он занимался юридической практикой с 1929 по 1936 год, когда поступил на юридический факультет Макгилла. В 1946 году он был назначен первым директором Отдела по правам человека в Секретариате Организации Объединённых Наций, где он был главным составителем Всеобщей декларации прав человека. После консультаций с исполнительной группой Комиссии под председательством Элеоноры Рузвельт профессор Хамфри подготовил первый предварительный проект документа, который должен был стать Всеобщей декларацией прав человека. В ночь на 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея  единогласно приняла Декларацию, которую Рузвельт назвал «Великой хартией вольностей для всего человечества».

Он оставался в ООН 20 лет. За этот период он руководил выполнением 67 международных конвенций и конституций десятков стран. Работал в таких областях, как свобода прессы, положение женщин и расовая дискриминация. В 1988 году, в 40-ю годовщину Декларации, награда ООН по правам человека была присуждена профессору Хамфри.

Ушёл из ООН в 1966 году, чтобы продолжить свою преподавательскую деятельность в Университете Макгилла. Он оставался активным в продвижении прав человека в Канаде и на международном уровне до его смерти в возрасте 90 лет. Он был директором Международной лиги по правам человека; служил членом Королевской комиссии по положению женщин; часть команды, которая запустила «Amnesty International Canada»; и вместе с коллегами из Университета Макгилла сыграли важную роль в создании Канадского фонда прав человека. Он принимал участие в ряде международных комиссий по расследованию, в том числе в миссии на Филиппины, расследующей нарушения прав человека при Фердинанде Маркосе. В Японии он представлял корейских женщин, вынужденных выступать в качестве секс-рабынь. Он также проводил кампанию за репарацию канадским военнопленным в японском плену.

Среди его многочисленных наград профессор Хамфри был награждён Орденом Канады в 1974 году, «в знак признания его вклада в юридическую науку и его всемирной репутации в области прав человека».

В 1963 году он выдвинул идею Верховного комиссара ООН по правам человека. Хотя изначально эта идея была воспринята весьма позитивно, только через тридцать с лишним лет, под руководством Генерального секретаря Бутроса Бутроса-Гали, офис стал реальностью.

С 1988 года юридический факультет Университета Макгилла проводит лекцию Джона П. Хамфри по правам человека, ежегодную лекцию о роли международного права и организаций в защите прав человека во всем мире.

Премия имени Джона Хамфри за свободу, присуждаемая канадской правозащитной группой «Права и демократия», присуждается ежегодно организациям и частным лицам во всем мире за исключительные достижения в деле поощрения прав человека и демократического развития.

Примечания 

Юристы Канады
Мемуаристы Канады XX века
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники юридического факультета Университета Макгилла
Выпускники факультета менеджмента Университета Макгилла
Преподаватели Университета Макгилла
Преподаватели юридического факультета Университета Макгилла
Правозащитники Канады
Почётные доктора Университета Дэлхаузи